Příjmení Buder nese více různých osobností:

 Gustav Buder (1860–1934) – český římskokatolický kněz
 Madonna Buderová (* 1930) – americká jeptiška a triatlonistka
 Oliver-Sven Buder (* 1966) – východoněmecký a později německý atlet